

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Łozowica – kolonia wsi Róża w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Łozowica – część wsi Wólka Husińska w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród